Internazionali d’Italia 2022, właśc. Internazionali BNL d’Italia 2022 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 1000 w sezonie 2022 z cyklu Internazionali d’Italia rozgrywany w dniach 9–15 maja 2022 roku w Rzymie na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 2 527 250 euro.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2022
2022 w tenisie ziemnym
2022 we Włoszech